Morangis puede referirse a: 

 Morangis, comuna francesa situada en Essonne.
 Morangis, comuna francesa situada en Marne.